Рэйдзи Окадзаки (, 1930—1975) — японский молекулярный биолог, известный исследованиями репликации ДНК и особенно описанием роли так называемых фрагментов Оказаки, которые он открыл, работая со своей женой Цунэко в 1968 году.

Рэйдзи Окадзаки родился в Хиросиме, Япония. Получил высшее образование в 1953 году в Нагойском университете и работал там профессором после 1963 года, там он и сделал свои знаменитые открытия.

Окадзаки умер от лейкемии через несколько лет после своего открытия. Он попал под значительную дозу радиации во время американской атомной бомбардировки Хиросимы.

Примечания

Литература 
 R. Okazaki, T. Okazaki, K. Sakabe, K. Sugimoto, A. Sugino: Mechanism of DNA chain growth. I. Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 59, Nr. 2, Februar 1968, S. 598—605, doi:10.1073/pnas.59.2.598, PMC 224714 (freier Volltext).
 K Sugimoto, T Okazaki, R Okazaki: Mechanism of DNA chain growth, II. Accumulation of newly synthesized short chains in E. coli infected with ligase-defective T4 phages. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Band 60, Nr. 4, August 1968, S. 1356—1362, doi:10.1073/pnas.60.4.1356, PMC 224926 (freier Volltext).
 Kazunori Sugimoto, Tuneko Okazaki, Yasuo Imae, Reiji Okazaki: Mechanism of Dna Chain Growth, Iii. Equal Annealing of T4 Nascent Short Dna Chains with the Separated Complementary Strands of the Phage Dna. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 63, Nr. 4, August 1969, S. 1343—1350, doi:10.1073/pnas.63.4.1343, PMC 223470 (freier Volltext).
 Tuneko Okazaki, Reiji Okazaki: Mechanism of Dna Chain Growth, Iv. Direction of Synthesis of T4 Short Dna Chains as Revealed by Exonucleolytic Degradation. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. Band 64, Nr. 4, Dezember 1969, S. 1242—1248, doi:10.1073/pnas.64.4.1242, PMC 223275 (freier Volltext).
 岡崎恒子＆令治賞 

Биологи Японии
Лауреаты премии Асахи